El paral·lel 65º nord és una línia de latitud que es troba a 65 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 65° de latitud nord, un grau de longitud equival a  47,176 km; la longitud total del paral·lel és de 16.983 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 7.211 km i a 2.791 km del Pol Nord

Com tots els altres paral·lels a part de l'equador, el paral·lel 65º nord no és un cercle màxim i no és la distància més curta entre dos punts, fins i tot si es troben al mateix latitud. Per exemple, seguint el paral·lel, la distància recorreguda entre dos punts de longitud oposada és 8.492 km; després d'un cercle màxim (que passa pel Pol Nord), només és 5.582 km.

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 22 hores i 2 minuts a l'estiu, i 3 hores i 35 minuts en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 65º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Noruega
|-
| 
! scope="row" | 
| Nord-Trøndelag; Nordland; Nord-Trøndelag
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Bàltic
| style="background:#b0e0e6;" | Golf de Bòtnia
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Hailuoto i continent, passa al sud d'Oulu.
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Blanc
| style="background:#b0e0e6;" | Badia d'Onega
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes Solovietski
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Blanc
| style="background:#b0e0e6;" | Badia d'Onega
|-
| 
! scope="row" | 
| Península d'Onega
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Blanc
| style="background:#b0e0e6;" | Badia del Dvinà
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bering
| style="background:#b0e0e6;" | Golf d'Anadir
|-
| 
! scope="row" | 
| Península de Txukotka
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Bering
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'Illa del Rei, Alaska, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Yukon Territoris del Nord-oest – travessa el Gran Llac dels Ossos Nunavut
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Roes Welcome
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa Southampton
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Conca de Foxe
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa de Baffin
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia Cumberland
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Península Cumberland, illa de Baffin
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Davis
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Fiskevandet
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Pikiulleq
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Takiseeq
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Estret de Dinamarca
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Noruega
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 64º nord
 Paral·lel 66º nord

Referències 

Línies de latitud